Кюр'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 165 км на північний схід від Тулузи, 45 км на північний схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 236,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Кюр'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кюр'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон